Gödecke steht für:
 Gödecke (Unternehmen), ein ehemaliges Arzneimittelunternehmen

Personen:
 Gerhard Gödecke, (* 1925), deutscher Fußballspieler (DDR)
 Carina Gödecke (* 1958), deutsche Politikerin (SPD)
 Cornelia Gödecke (* 1960), deutsche Politikerin (SPD)
 Heinz-Erich Gödecke (* 1944), deutscher Jazzmusiker
 Wilhelm Gödecke (1928–2018), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Goedecke
 Goedeke